Делёз () — французская фамилия. Известные носители:

 Делёз, Жиль (1925—1995) — французский философ.
 Делёз, Жозеф Филипп Франсуа (1753—1835) — французский натуралист и гипнотизер.